Robert  est un nom porté par plusieurs souverains et seigneurs européens.

Rois 
 Robert , roi des Francs de 922 à 923.
 Robert  dit Robert the Bruce, roi d'Écosse de 1306 à 1329.
 Robert I d'Anjou, roi de Naples et de comte de Provence de 1309 à 1343.
 Robert  du Saint-Empire, roi des Romains en 1400

Princes 
 Robert I d'Aversa, prince de Capoue et comte d'Aversa de 1107 à 1119.

Ducs 
  Robert , dit Robert le Magnifique,  duc de Normandie, de 1027 à 1035, et père de Guillaume le Conquérant.
 Robert , duc de Bourgogne de 1032 à 1076.
 Robert , comte de Bar de 1352 à 1354, puis duc de Bar de 1354 à 1411.
 Robert , duc de Legnica de 1364 à 1409
 , duc de Bouillon de 1484 à 1489
 Robert , duc de Parme, de Plaisance et de Guastalla de 1854 à 1859.

Comtes 
 Robert , comte de Hesbaye, de Worms et d'Oberrheingau de 732 à 764
 Robert , comte de Troyes de 880 à 886
 Robert , vicomte d’Auvergne en 927
 Robert , comte de Meaux de 946 à 966
 Robert  († entre 974 et 981), comte de Namur de 946 à sa mort.
 Robert , comte d'Auvergne de 1016 à 1032
 Robert , comte de Flandre de 1071 à 1093
 Robert , comte de Meulan de 1107 à 1118
 Robert , comte de Laurenbourg de 1124 à 1152
 Robert  dit le Grand, comte de Dreux de 1152 à 1184
 Robert  dit Dauphin, comte d'Auvergne et de Clermont de 1169 à 1234
 Robert  d'Alençon († 1217), de la maison de Montgommery-Bellême, comte d'Alençon de 1191 à 1217.
 Robert , comte d’Artois de 1237 à 1250.
 Robert , dit Dauphin (?-† 1262), comte de Clermont et de Chamalières.
 Robert  (en allemand, Rupert I von der Pfalz), comte du Palatinat de 1353 à 1390

Nobles 
 Robert , seigneur de Béthune (970-1037)
 Robert , seigneur de Bellême (mort entre 1030 et 1040)
 Robert , baron de Vitré (v. 1034 - v. 1072)
 Robert , seigneur d'Harcourt (mort avant 1118)
 Robert  de Courtenay (1168-1239), seigneur de Champignelles
  (1217-1281), vicomte de Beu
  (1300-1349), vicomte d'Uzès
  (mort vers 1464), seigneur de Commercy

Ecclésiastiques 
 Robert , évêque de Séez ( du )
 Robert  de Bruges, abbé de Clairvaux de 1153 à 1157
 Robert , abbé de la Sainte-Trinité de Tiron de 1200 à 1201

Voir aussi 
 , , , , , 

Robert I